Марк Владимирович Усачий (6 февраля 1921, Крыжополь — 30 августа 2010, Ганновер) — советский и украинский шахматист, мастер спорта СССР (1955), мастер ФИДЕ (1994), международный мастер ИКЧФ (1992), судья всесоюзной категории (1955), международный арбитр (1978).

Биография

Трудовая деятельность 
Инженер. Заместитель директора завода по производству лекарственных средств в Киеве. Заслуженный изобретатель Украины.

Шахматы 
Воспитанник шахматной секции Дворца пионеров в Киеве.

Участник полуфиналов чемпионатов СССР.

Участник ряда чемпионатов Украинской ССР. Бронзовый призер чемпионата УССР 1955 г.

Чемпион Читинской области 1946 г. (во время прохождения военной службы).

Серебряный призер чемпионата Киева 1955 г.

В составе сборной Украинской ССР бронзовый призер командного чемпионата СССР 1955 г.

Участник 14 первых чемпионатов мира среди ветеранов. В 1991 г. участвовал в дележе 3-го места (по дополнительным показателям бронзовую медаль получил другой шахматист).

Активно участвовал в заочных соревнованиях.

Возглавлял сборную Украинской ССР на 3-м командном чемпионате СССР по переписке (1970—1973 гг.).

Победитель 32-го чемпионата Европы по переписке (1985—1993 гг.; разделил 1—2 места с Г. Ротариу, получил золотую медаль на основании лучших дополнительных показателей).

Занимал ряд руководящих должностей в Шахматной федерации Украины. Был членом президиума Федерации шахмат Украины и председателем комиссии по заочным шахматам.

С 2004 г. постоянно проживал в Германии.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматисты Германии
Шахматные функционеры
Родившиеся в Ольгопольском уезде
Заслуженные изобретатели Украины
Мастера ФИДЕ по шахматам
Международные арбитры по шахматам
Судьи всесоюзной категории
Мастера спорта СССР по шахматам